Joliet (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Joliet (Montana), població dels Estats Units a l'estat de Montana.